Warhammer: Mark of Chaos (MoC), () — компьютерная игра, варгейм в реальном времени из вселенной Warhammer. Игра разработана Black Hole Entertainment при поддержке Namco и выпущена Deep Silver 14 ноября 2006 года. Игра стала третьей стратегией серии, не являясь её продолжением и не будучи сюжетно связанной с предыдущими играми. Игровой процесс — на основе настольной игры Warhammer Fantasy Battle, как и предыдущие игры по этому сеттингу: Warhammer: Shadow of the Horned Rat (1995) и Warhammer: Dark Omen (1998) от Mindscape.

Геймплей 
Согласно разработчикам, игра «сосредоточена на армиях и сражениях, преуменьшая роль построения базы и сбора ресурсов». Действие игры происходит в сеттинге Warhammer Fantasy Battles, а игрок может командовать одной из 4 рас из настольной игры.

Геймплей сосредоточен на битвах, таким образом не уделяя большого внимания таким аспектам RTS как построение базы, сбора ресурсов или производство юнитов. Механизм игры во многом подобен серии игр Total War, однако основная игровая модель значительно упрощена, и сражения во многом подобны таким играм, как Warcraft 3.

Глобальный режим 
В режиме стратегических перемещений на глобальной карте армия игрока продвигается между узловыми эпизодами трёх типов: сюжетные (с героями и их армиями будут происходить некие события), города (место восстановления и найма отрядов) и бои, за успешное проведение которых нам дают немного денег на развитие.

Существует два вида городов: полевые лагеря (возможно только пополнить войска) и город, где игроку доступны четыре района:
 Арсенал (Armory). Позволяет усовершенствовать отряд или героя по следующим параметрами:
 Оружие (увеличивает шанс на попадание на 0,67, 1,33 и на 2 пункта для отрядов 1, 2 и 3 уровня).
 Доспехи (улучшение доспехов отряда на 0,67, 1,33 и на 2 пункта).
 Дополнение отрядов. Включение в состав офицера (усиление одного бойца в отряде), музыканта (рост скорости восстановления боевого духа на 30 %) и знаменосца (возможность использовать волшебные знамёна).
 Осадное снаряжение. Пехотные отряды экипируются осадной лестницей или бочонком с порохом для подрыва стен.
 Волшебные знамёна.
 Верховые животные.
 Казармы (англ. Barracks). Позволяет нанять или распустить героев или отряды, доступный для найма состав меняется от города к городу.
 Лавка алхимика (англ. Alchemist). Позволяет купить или продать зелья и предметы, чей ассортимент меняется от города к городу.
 Храм (англ. Temple). Позволяет пополнить отряды и воскресить героя после сражения, также может выдать благословение (увеличивает шанс на попадание в следующей битве на 5 % после пропущенной атаки) и молитву (увеличивает на 100 % начальный боевой дух отряда в следующей битве). Услуги храма доступны также в полевом лагере.

Режим сражений 
Цель каждого сражения — уничтожение вражеской армии или обращение её в бегство. Битвы ведутся на различных картах, с помощью настройки можно добавить различные бонусы и штрафы. Боевые единицы также имеют мораль и могут сбежать, получив большое количество ущерба или пораженные определёнными типами оружия, а также стойкость, уменьшение которой сократит защиту и скорость.

Основной тип войск — отряд, размер которого разнится от 1 до 96 юнитов в зависимости от его типа. Система управления ими подобна сериям Total War и Dawn of War, в которых каждому отряду дают приказы как единственному лицу. Также игрок может организовывать отряды в различные боевые построения, дающие различные преимуществами против определённых видов атаки. Отряды приобретают опыт в течение сражения или кампании и получают улучшение показателей статистику и увеличение численности юнитов.

В дополнение к стандартным единицам есть специальные единицы — «Герои»: уникальные воины, значительно более сильные, чем средний отряд или существо. В дополнение к возможности применять и исследовать способности, они могут также получить дополнительное оружие, броню или микстуры, повышающие параметры атаки и защиты, а также дающие премии. Герои приобретают опыт от сражений, и игрок может изучить различные навыки, дающие новые боевые способности. Все специальные способности разделены на:
 боевые. Используются при борьбе с отрядами противника.
 дуэльные. Используются при дуэли с героями противника.
 способности к командованию. Воздействуют на отряд, к которому присоединился герой.

Герои могут быть присоединены к отрядам, поднимая их боевой дух и увеличивая их характеристики с помощью своих навыков. Герои могут также принять вызов и участвовать в поединках с героями противостоящих армий. Поединок заканчивается со смертью одного из героев, приводя к штрафу для морали проигравшей стороне. Схватка во многом автоматизирована, однако игрок может активизировать любой навык во время поединка.

У отрядов существуют параметры и способности, оказывающих серьёзное влияние на их возможно применение. Так, демонические отряды вместо боевого духа имеют стабильность, понижение которой приводит к росту шанса на попадание в отряд, а также уязвимость для заклинаний и магических атак.

Однопользовательский режим 
Игра состоит из 2 кампаний, каждой из которых посвящены 4 главы. Одна из них посвящена Империи и эльфам, другая — ордам скейвенов и Хаоса.

Основа одиночной кампании — множество различных битв, в которых заранее подготовленная армия игрока сражается с вражескими войсками. За победу игрок получает золото. Между сражениями игра переходит в стратегический режим, с местоположениями армий, обозначенных фигурой их героев. Игрок в состоянии выбрать армию и передвинуть её в другое место. Это вызывает экран армии, и игрок должен будет выбрать ограниченное число войск и героев, чтобы играть ими следующий сценарий. Хотя кампания по большей части линейна, есть также дополнительные миссии, которые раскрывают сюжет игры, а за своё выполнение дают дополнительное золото, войска или технику, которые можно использовать в кампании. Вместе со сражениями также присутствует Поединок, в котором происходит схватка между вашим и вражескими героями, с победой одного из них схватка заканчивается.

Мультиплеер поддерживает возможность игры 4 человек через LAN или интернет. Игра в нём не отличается от одиночной игры.

Мультиплеер включает 3 виды игры:
 нормальные сражения,
 сражения осады, где одна команда должна защитить свой замок от противостоящей армии,
 подкрепления, где завоевания стратегических пунктов, позволяют игрокам купить новые единицы во время сражения.

До сражения у каждого игрока есть определённое количество очков, чтобы выбрать армию. Пункты могут использоваться на покупку новых отрядов, их улучшения или покупку дополнительной экипировки или навыков для героев. Это позволяет игроку снабдить собственную армию под свой стиль игры. В дань уважения к настольной игре Warhammer, игроки могут настроить цвета и флаги своей армии. Кроме того, есть также всесторонний образцовый редактор, где игроки могут изменить вид отдельных юнитов, поменяв их внешний вид и вооружение. Эти конфигурации могут сохраняться для дальнейшего использования

Сюжет

Сеттинг 
Игра даёт возможность сыграть за одну из 4 рас вселенной Warhammer Fantasy Battles. Все расы отличаются друг от друга, и имеют свои собственные уникальные юниты, хотя почти у каждого отряда расы будет эквивалент в другой. В пределах каждой расы есть 3 различных фракции, которые доступны, чтобы использоваться в мультиплеере. Однако кроме внешних различий, и выбора войск — фракции мало отличаются друг от друга.

 Высокие Эльфы (Сафери, Теневые земли, Эллариан). Доступные герои: архимаг Аурелион Ультуанская, командир, светлый маг.
 Империя людей (Нулн, Остермарк и Рейкланд). Воин-священник Брат Гунтер, Нефритовый волшебник, Пламенный волшебник, Стефан фон Кессель.
 Орды Хаоса (культы богов хаоса Кхорна, Нургла и Неделимого Хаоса). Торгар Кровавый, колдун Хаоса (Кхорна, Нургла, Неделимого Хаоса).
 Скейвены (Клан Боевых Лордов, Скрир и Эшин). Варлок-инженер Каскит, военный вождь, серый пророк.

Также существуют дополнительные расы, представленные в игре как Псы войны (англ.. Dogs of war) которые являются врагами и доступные для найма в одиночной кампании и мультиплеере: гномы, зеленокожие и вампиры (не доступные для найма).

Год 2302, более чем на два века предшествующий правлению Императора Карла-Франца. Шла Великая Война против Хаоса, и нашествие сил Хаоса на далеком севере превзошло все дотоле виденное. Империя распалась на части, которые погрязли в гражданской войне. Лишь благодаря усилиям великого Магнуса Благочестивого Империя не погибла окончательно. Магнус объединил государства и повел союзные войска на север в Кислев, чтобы там дать отпор врагу. Битва не стихала несколько лет, пока, наконец, силы Империи не одержали победу. Воины Хаоса под предводительством Асавара Кула были разбиты. Гибель полководца внесла смятение в их ряды, и они пошли в атаку друг на друга. В великой битве многие племена были уничтожены, иные — рассеяны по свету. Часть племен отступила на север, откуда были родом, другие же ушли в горы и леса, окружающие Империю.

Империя одержала победу, но уже не была прежней. Десятилетия гражданской войны усилили вражду между государствами, и многие знатные люди предались давнишним усобицам. Народ погибал от голода и чумы. Великая Война опустошила казну, и армии многих курфюрстов понесли тяжелые потери. Угроза Хаоса миновала, но разрозненные племена продолжали терроризировать северные города и деревни, и не хватало солдат, чтобы от них защититься. Это было тяжелое время для народа Империи. Угроза с севера присутствовала постоянно — стоило только кому-то из вождей, поклоняющихся Хаосу, собрать под свои знамёна рассеянные племена, началась бы новая война, перенести которую у Империи не хватило бы сил.

Кампания Империи 

Кампания Империи посвящена молодому капитану армии курфюрста имперской провинции Остермарк Стефану фон Кесселю. Его отец и дед были признаны участниками культа бога Хаоса Нургла, когда он был младенцем, и охотники на ведьм оставили на нём шрам в виде символа Хаоса. Его семья лишилась всех титулов, и он настроен доказать свою верность Империи через служение на передовой. На протяжении всей кампании, многие говорят, что фон Кессель своими поступками не похож на человека, чья родня была культистами Хаоса, а эльфийская чародейка говорит, что будь он испорчен — то был бы уже мёртв. В предпоследней главе кампании показано, что отец фон Кесселя был подставлен графом Отто фон Грубером, который является главой культа Нургла, что позволило ему не умереть от врожденных болезней. Кампания заканчивается смертью фон Грубера и защитой города Талабхейм от обширной орды Хаоса во главе с Демоном-Принцем Торгаром. Кампания заканчивается победой союзных войск людей и эльфов Ултлуана. Впоследствии репутация фамилии фон Кессель была восстановлена, а Стефан получил титул  курфюрста Остермарка от самого императора Магнуса Праведного.

Тем временем, варварские орды орков и гоблинов готовится начать полномасштабное вторжение в земли Империи. За ними следуют войска тёмных эльфов, преследующие собственные цели. Этим событиям посвящено дополнение Warhammer: Mark of Chaos: Battle March.

Кампания Хаоса 

Кампания Хаоса следует за продвижением Торгара Кровавого, чемпиона Хаоса, который боролся рядом с полководцем Асэвэром Кулом в Большой войне. Теперь он надеется собрать силы, чтобы пойти в другое наступление на земли Империи. В это время он находится в подчинении волшебника Судобаала, который инструктирует Торгара привести своих людей к святыне Хаоса. После того, как он проходит ряд испытаний, Торгару предстоит выбрать покровительство одного из двух богов Хаоса: Нургла или Кхорна. После этого изменится внешний вид персонажа, набор его способностей, а в городах в дальнейшем можно будет нанимать только отряды и героев выбранного бога.

После воплощения Судобаал просит найти эльфийского мага, знающего место захоронения Асэвэра Кула. В это время Торгар соединяется с Каскитом, варлоком-инженером колдуна клана Скрир. Возмутив совет скайвенов, Каскит для получения защиты быстро принимает условия союза с Хаосом, и соглашается помочь Торгару определить местонахождение волшебника. Кампания заканчивается превращением Торгара в князя демонов, и последующим разрушением города Талабхейм. Посвящая свою победу богам Хаоса, Торгар говорит, что не может быть побежден в схватке.

Разработка 
Создание игры было поручено Black Hole Entertainment, которые были наняты Namco Bandai Games под впечатлением от созданной ими RTS Armies of Exigo. Сами разработчики были старыми фанатами мира Warhammer.

Armies of Exigo обладала новым уникальным движком, который позволял использовать качественную графику и большое количество юнитов во время сражения. Движок значительно доработали и применили для Warhammer: Mark of Chaos, но на момент выхода система была не до конца оптимизирована.

Книга 
В 2007 году издательство Black Library выпустило книгу Энтони Рейнольдса «Печать Хаоса», которая более детально описывает события игрового мира и показывает события игры с обеих сторон конфликта, хотя исход битвы за Талабхейм обыгран в пользу Империи.

Саундтрек 
Над саундтреком игры работал известный композитор музыки для компьютерных игр Джереми Соул, получивший известность за работу над музыкой в играх Supreme Commander, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Icewind Dale, Guild Wars и многих других. Вся музыка из игры была включена в Audio CD в коллекционном издании игры. Компакт-диск не продавался отдельно, однако был доступен для прямой загрузки с личного сайта композитора.

Трек-лист

Обзоры 

Рейтинг ПК-версии игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 73 % на основе 32 рецензий.

Крупнейший российский портал игр Absolute Games поставил игре 72 %. Обозреватель отметил качественный сюжет игры, трепетное отношение к первоисточнику. К недостаткам были отнесены наличие багов, слабая тактическая система. Вердикт: «Выходит, для успеха нужна лишь хорошая лицензия (дабы художники не извлекали чудищ из собственных кошмаров) и позабытая миром игра, готовая предоставить геймплей. Я более чем уверен: действуй Black Hole с нуля, мы бы сейчас пинали трупик. Надеюсь, „дурной пример“ окажется заразительным. Господа разработчики, сверкните эрудицией!».

Страна Игр поставила игре 7.5 из 10-ти баллов. К достоинствам были причислены интересный сюжет и геймплей. К недостаткам отнесли слабую графику. Вердикт: «Mark of Chaos — хорошая игра, но она создана не для тех, кто её ждал. Консервативно настроенные адепты Shadow of the Horned Rat и Dark Omen могут смело собирать вещи и отправляться в дальнее плавание — ожидать следующих проектов в рамках серии Warhammer Fantasy. С предыдущими играми серии Mark of Chaos роднит немногое.»

Игромания поставила игре 6.5 баллов из 10-ти, сделав следующее заключение: « Могучий некогда проект на поверку оказался несуразной попыткой соорудить клон Warhammer: Dark Omen с мелкими потасовками в стиле обычных RTS. Играть можно, но кроме сюжета и заставок Mark of Chaos предложить нечего.».

Рейтинг игры у журнала «Лучшие компьютерные игры» составил 83 %, а сама она получила корону. Этой награды удостаиваются проекты с минимальными недостатками, значимой ролью для игровой индустрии и рекомендуемые всем любителям жанра.

Warhammer: Mark of Chaos — Battle March 
В 2008 году вышло дополнение к игре — Warhammer: Mark of Chaos — Battle March.
В дополнении были добавлены 2 новые расы:
 Орки.
 Тёмные эльфы.
Также была добавлена новая кампания в одиночной игре, где игрок попеременно играет за 2 новые расы.

Примечания

Ссылки 
 Mark of Chaos Official site
 Black Hole Entertainment’s homepage
 Namco Games homepage

Игры для Windows
Стратегии в реальном времени
Компьютерные игры 2006 года
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, изданные Bandai Namco
Компьютерные игры Warhammer Fantasy
Компьютерные игры, разработанные в Венгрии
Компьютерные игры, разработанные Black Hole Entertainment
Игры, сертифицированные для Games for Windows
Компьютерные игры, изданные Deep Silver